Ити — фараон Древнего Египта, правивший в XXII веке до н. э. (по-видимому, VIII династия, Первый переходный период).

Этот царь не упоминается ни в одном царском списке правителей Египта. О фараоне Ити сообщает лишь одна надпись найденная в каменоломнях Вади-Хаммамат. Надпись сообщает о сопровождении военным конвоем рабочих, посланных за камнем для постройки пирамиды этого фараона:

«Год 1-й, IV месяц первого сезона, день 2-й… — Ихи, Хуфу, начальник войск Ахет-Ирни. Пришёл капитан корабля Ипи и Некаупта, чтобы совершить работу для пирамиды «Души Ити» с 200 вооруженными людьми и 200 [людьми, делающими] 200».

Имя Ити

Примечания 

Фараоны